Depser ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Depser (Alfred Depser; 1899–1990), deutscher Grafiker, Maler, Zeichner und Holzschneider
 Heinrich Depser (vor 1585–1612), deutscher Münzmeister